Die Badminton-Bundesliga-Saison 2020/2021 war die 50. Spielzeit der Badminton-Bundesliga. Die Saison wurde nicht wie geplant in einer Vorrunde im Modus "Jeder gegen jeden" mit Hin- und Rückspiel und einer Play-off-Runde ausgetragen, sondern im Gruppenmodus an einem Wochenende gefolgt von Halbfinale und Finale im Juni 2021. Meister wurde der 1. BC Bischmisheim.

Gruppenphase

Endrunde 
Der Austragungsort für die Endrunde war die VOSS-Arena in Wipperfürth.

Weblinks 
 Badminton.de Deutscher Badminton-Verband

2020
Bundesliga 2020/21